Trzciana – stacja kolejowa we wsi Trzciana, w województwie podkarpackim, w Polsce.

W roku 2017 stacja obsługiwała 100–149 pasażerów na dobę.

Zobacz też 
 Katastrofa kolejowa w Trzcianie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie rzeszowskim
Trzciana (powiat rzeszowski)